Val 2010 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Australien 2010
Parlamentsvalet i Australien 2010
Presidentvalet i Chile 2009–2010
Regionvalet i Frankrike 2010
Parlamentsvalet i Irak 2010
Kommunalvalet i Göteborg 2010
Parlamentsvalet i Nederländerna 2010
Presidentvalet i Polen 2010
Skolval 2010 (Sverige)
Parlamentsvalet i Slovakien 2010
Parlamentsvalet i Storbritannien 2010
Riksdagsvalet i Sverige 2010
Presidentvalet i Ukraina 2010
Mellanårsvalet i USA 2010
Presidentvalet i Vitryssland 2010